Ärans väg kan syfta på:
Ärans väg (1936) – en film, regissör Howard Hawks
Ärans väg (1957) – en amerikansk svartvit film från 1957 i regi Stanley Kubrick
Ärans väg (roman) – en roman av Robert A. Heinlein från 1963